Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1972